Pattinaggio di velocità su ghiaccio – disciplina sportiva invernale praticata in pista di ghiaccio con pattini da ghiaccio
Pattinaggio di velocità in linea – disciplina sportiva praticata in pista con pattini in linea
Pattinaggio di velocità a rotelle (o pattinaggio corsa) – disciplina sportiva praticata in pista con pattini da corsa, dal 1992 questa specialità è stata definitivamente sostituita dal Pattinaggio di velocità in linea.